Du Pont de Nemours ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Victor Philadelphe du Pont de Nemours (1798–1856), US-amerikanischer Chemiker und Industrieller, siehe Alfred V. du Pont
 Eleuthère Irénée du Pont de Nemours (1771–1834), französischer Chemiker, siehe Eleuthère Irénée du Pont
 Pierre Samuel du Pont de Nemours (1739–1817), französischer Ökonom

DuPont de Nemours steht für:

 E. I. du Pont de Nemours and Company, US-amerikanischer Chemiekonzern von 1802 bis 2017  
 DuPont de Nemours, eines der Nachfolgeunternehmen der Fusion von Dow mit DuPont ab 2019